Рингвуд има више значења:
 Рингвуд (Њу Џерзи)
 Рингвуд (Илиноис)
 Рингвуд (Оклахома)